

Шахти — місто, Шахтинський міський округ, Ростовська область
 Шахти — селище, Верхньопишминський міський округ, Свердловська область
 Шахти — село, Калузький міський округ, Калузька область